

Sport 
 , franchise professionistica neozelandese del Super Rugby
 Hurricanes, sezione femminile della franchise neozelandese
 Budapest Hurricanes, club ungherese di football americano
 Carolina Hurricanes, club statunitense di hockey su ghiaccio
 Dundee Hurricanes, club britannico di football americano
 Hurricanes Vicenza, club italiano di football americano
 Miami Hurricanes, squadra di atletica leggera dell'Università di Miami
 Minsk Hurricanes, club bielorusso di football americano

Altro 
 Hurricanes, singolo dei Pull Tiger Tail del 2007
 Un uragano di goal, serie animata in cui titolo originale è Hurricanes
 Hurricanes, videogioco basato su detta serie animata

Pagine correlate 
Hurricane
The Hurricanes